Гранха лос Фреснос има више значења:

 Гранха лос Фреснос (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Фреснос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику